

Patronyme
Brandon Sanderson est un écrivain de fantasy américain.
Cael Sanderson est un lutteur libre américain.
Derek Sanderson est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
 Dion Sanderson (1999-), est un joueur de football anglais.
Elizabeth Sanderson, conseillère politique britannique, pair à vie et ancienne journaliste.
George Henry Sanderson est un ancien maire de San Francisco.
Ivan T. Sanderson (1911-1973), biologiste américain d'origine écossaise.
Janet A. Sanderson est l'ambassadrice des États-Unis en Haïti.
John Burdon Sanderson Haldane est un généticien britannique.
Keith Sanderson est un tireur sportif américain.
Lianne Sanderson est une joueuse de football anglaise.
Mildred Sanderson (1889-1914), mathématicienne américaine.
Nicole Sanderson est une joueuse de beach-volley australienne.
Ninian Sanderson (1925-1985), pilote de course automobile écossais.
Pat Sanderson est un joueur britannique de rugby à XV.
Richard Sanderson est un musicien et chanteur anglais.
Ronald Sanderson est un rameur d'aviron britannique.
Rupert Sanderson est un créateur anglais de chaussures de luxe.
Scott Sanderson (1956-2019), lanceur droitier de baseball.
Sibyl Sanderson (1865-1903) est une soprano américaine.
Tessa Sanderson est une athlète britannique.

Toponyme 
 Sanderson, siège du comté de Terrell (Texas).

Bande dessinée
La Malle Sanderson est un album de bande dessinée.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais